VII Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1967 odbyły się w Turcji między 26 października a 7 listopada 1967 roku. Mecze rozgrywane były w Ankarze, Stambule, Adanie oraz w Izmirze.

Tytuł sprzed czterech lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego, która ponownie zdobyła mistrzostwo.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  15 drużyn, które zostały podzielone na cztery grupy. Dwa pierwsze zespoły awansowały do grupy finałowej, której zwycięzca zdobywał mistrzostwo. Pozostałe zespoły z grup eliminacyjnych zagrały ze sobą o miejsca 9-15.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa B 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa C 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa D 
Tabela

|}

Wyniki

Faza finałowa

Grupa dla miejsc 9-15 
Tabela

|}

Wyniki

Grupa mistrzowska 
Tabela

|}

Wyniki

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
Adana
Zawody sportowe w Ankarze
Zawody sportowe w Stambule
1967 w piłce siatkowej
Sport w Izmirze
1967 w Europie
1967 w Azji
Piłka siatkowa w Turcji
Turcja w XX wieku